«Puilboreau» puede referirse a:
 Puilboreau, comuna francesa del departamento de Charente Marítimo.
 Puilboreau, 4ª sección comunal de la comuna haitiana de Ennery.